Il Casato di Ascania (tedesco: Askanier) era una dinastia di sovrani tedeschi. Era noto anche come Casato di Anhalt, in onore di Anhalt, suo possesso di lunga data.

Gli Ascanidi derivano il loro nome dal Castello di Ascania (o Ascaria), Schloss Askanien, che si trova vicino e prende il nome da Aschersleben. Il castello fu sede della Contea di Ascania, un titolo che fu poi inglobato nei titoli dei principi di Anhalt.

Storia 
Il primo membro della famiglia di cui si abbia memoria fu Esico di Ballenstedt, conte dal 1036.
Uno dei successori di Esico, Adalberto o Alberto III, figlio del conte Ottone il Ricco di Ballenstedt, ereditò l'11 giugno 1157 il Brandeburgo dal principe Jaxa von Köpenick; il 3 ottobre 1157 fu insignito del titolo di "Margravio di Brandeburgo", insediandosi definitivamente in queste terre e passando alla storia come Alberto I l'Orso.

I figli di Alberto divisero il territorio fra di loro, dando origine ai diversi rami della famiglia.
 Il margravio Ottone I di Brandeburgo promosse l'espansione degli Ascanidi verso Ovest, con la progressiva estensione del territorio sino all'Oder.
 Sigfrido I divenne arcivescovo di Brema.
 Il conte Ermanno I (...– 1176) fu il fondatore della linea dei conti di Weimar-Orlamünde.
 Bernardo divenne duca di Sassonia; dai suoi figli discesero i principi-conti di Anhalt i duchi ed elettori di Sassonia.

Albero genealogico (origini)

Linee collaterali degli Ascanidi 
La famiglia degli Ascanidi si suddivise nelle seguenti linee collaterali alla principale:
 linea di Weimar-Orlamünde:  ca. 1486
 linea di Sassonia-Wittenberg:  1422
 linea di Sassonia-Lauenburg:  1689.
 linea di Brandeburgo:  1320

Conti di Weimar-Orlamünde

Conti di Orlamünde

Conti di Weimar

Albero genealogico (Weimar-Orlamünde)

Duchi di Sassonia

Albero genealogico (Sassonia)

Margravi del Brandeburgo

Albero genealogico (Brandeburgo)

Principi e Duchi di Anhalt

Anhalt-Aschersleben 
 1252–1266 Enrico II, il Grasso
 1266–1304 Ottone I
 1266–1283 Enrico III (coreggente con il fratello Ottone I)
 1304–1315 Ottone II
Il territorio del ducato venne annesso al vescovato di Halberstadt.

Anhalt-Bernburg 
 1252–1287 Bernardo I
 1287–1291 Giovanni I (coreggente con il fratello Bernardo II)
 1287–1318 Bernardo II
 1318–1348 Bernardo III
 1348–1354 Bernardo IV
 1354–1374 Enrico IV
 1374–1404 Ottone III
 1404–1420 Bernardo V (coreggente con Ottone IV sino al 1415 poi solo)
 1404–1415 Ottone IV
 1420–1468 Bernardo VI
Il ducato passò al ramo di Anhalt-Zerbst.

Il Ducato ridiventò autonomo nel 1603.

 1603–1630 Cristiano I
 1630–1656 Cristiano II
 1656–1718 Vittorio Amedeo
 1718–1721 Carlo Federico
 1721–1765 Vittorio Federico
 1765–1796 Federico Alberto
 1796–1834 Alessio Federico Cristiano
 1834–1863 Alessandro Carlo
Il Ducato passò a Leopoldo IV Federico di Anhalt-Dessau.

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym 
 1707–1727 Lebrecht
 1727–1772 Vittorio Amedeo Adolfo
 1772–1806 Carlo Ludovico
 1806–1811 Federico
 1811–1812 Vittorio Carlo Federico

Anhalt-Harzgerode 
 1635–1670 Federico
 1670–1709 GuglielmoLudovico
Il territorio passò al ramo di Anhalt-Bernburg.

Anhalt-Köthen 
 1382–1424 Alberto III
 1424–1436 Adolfo di Anhalt-Köthen
 1424–1471 Valdemaro IV (coreggente di Adolfo)
 1471–1508 Valdemaro VI di Anhalt-Dessau
 1471–1475 Alberto V
 1475–1500 Filippo
 1508–1562 Wolfgang di Anhalt-Köthen, il Convertito
 1562–1586 Gioacchino Ernesto
 1603–1650 Ludovico I
 1650–1653 Augusto (reggente in nome del nipote Guglielmo Ludovico)
 1653–1659 Lebrecht ed Emanuele (reggenti in nome del cugino Guglielmo Ludovico)
 1650–1665 Guglielmo Ludovico
Il territorio passò agli Anhalt-Plötzkau, mantenendo però il nome originario.
 1665–1669 Lebrecht
 1665–1670 Emanuele
 1670–1691 Anna Eleonora di Stolberg-Wernigerode (reggente in nome del figlio Emanuele Lebrecht)
 1670–1704 Emanuele Lebrecht
 1704–1715 Gisella Agnese (reggente in nome del figlio Leopoldo)
 1704–1728 Leopoldo
 1728–1755 Augusto Ludovico
 1755–1789 Carlo Giorgio Lebrecht
 1789–1812 Augusto Cristiano (Duca dal 1807)
 1812–1818 Ludovico Augusto
 1818–1830 Ferdinando Federico
 1830–1847 Enrico (ultimo Duca di Anhalt-Köthen)
Il territorio passò al ramo di Anhalt-Bernburg

Anhalt-Plötzkau 
 1544–1553 Giorgio III, il Beato (il territorio passò agli Anhalt-Zerbst)
 riacquistò indipendenza nel 1611
 1611–1653 Augusto (per conto degli Anhalt-Bernburg)
 1653–1654 Lebrecht e Emanuele (reggenti con e in nome del fratello Ernesto Amedeo)
 1653–1654 Ernesto Amedeo
 1654–1665 Lebrecht e Emanuele coreggenza
I territori di Anhalt-Köthen e Anhalt-Plötzkau passarono al ramo di Anhalt-Bernburg.

Anhalt-Pless 
 1755–1797 Federico Ermanno
 1797–1818 Ferdinando Federico
 1818–1830 Enrico
 1830–1841 Ludovico
Il territorio passò al Duca Enrico di Anhalt-Köthen.
 1841–1847 Enrico
Alla sua morte il territorio passò al nipote, il conte Anselmo Enrico X di Hochberg-Fürstenstein.

Anhalt-Zerbst 
 1252–1298 Sigfrido I
 1298–1316 Alberto I
 1316–1362 Alberto II
 1362–1382 Giovanni II
 1362–1370 Valdemaro II (coreggente)
 1382–1392 Valdemaro III (coreggente)
 1382–1396 Alberto III

Il territorio venne diviso in Anhalt-Köthen e Anhalt-Dessau.
 1405–1474 Giorgio I Anhalt-Zerbst
 1480–1508 Adolfo
 1544–1551 Giovanni IV (Nel 1544

Il territorio venne diviso in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau e Anhalt-Zerbst.
 1551–1561 Carlo
 1565–1570 Bernardo VII (coreggente con il fratello Gioacchino Ernesto)
 1561–1586 Gioacchino Ernesto di Anhalt

Il territorio venne diviso in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau e Anhalt-Zerbst.
 1603–1621 Rodolfo I
 1621–1642 Augusto di Anhalt-Plötzkau (reggente in nome del nipote Giovanni)
 1621–1667 Giovanni VI
 1667–1674 Sofia Augusta di Holstein-Gottorp (reggente in nome del figlio Carlo Guglielmo)
 1667–1718 Carlo Guglielmo
 1704–1718 Giovanni Luigi I (coreggente)
 1718–1742 Giovanni Augusto
 1742–1747 Cristiano Augusto (padre della Zarina Caterina II)
 1742–1746 Giovanni Luigi II di Anhalt-Zerbst(-Dornburg) (coreggente con il fratello Cristiano Augusto)
 1747–1752 Giovanna Elisabetta di Holstein-Gottorp (reggente in nome del figlio Federico Augusto)
 1747–1793 Federico Augusto
 1793–1796 Caterina II di Russia (Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst)
Il territorio venne diviso tra Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen e Anhalt-Bernburg.

Anhalt-Dessau 
 1382–1405 Sigismondo I
 1405–1417 Valdemaro V (coreggente con il fratello Giorgio I)
 1405–1448 Sigismondo II (coreggente con il fratello Giorgio I)
 1405–1448 Alberto VI (coreggente con il fratello Giorgio I)
 1405–1474 Giorgio I (il territorio viene diviso in Anhalt-Dessau e Anhalt-Köthen)
 1474–1487 Sigismondo III (coreggente)
 1474–1509 Giorgio II (coreggente)
 1474–1510 Rodolfo IV (coreggente)
 1474–1516 Ernesto (Nel 1544 il territorio venne diviso in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau e Anhalt-Zerbst)
 1516–1561 Gioacchino
 1530-1553 Giorgio III, il Beato (coreggente)
 1561–1586 Gioacchino Ernesto di Anhalt (Nel 1603 il territorio venne diviso in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau e Anhalt-Zerbst)
 1586–1618 Giovanni Giorgio I
 1618–1660 Giovanni Casimiro
 1660–1693 Giovanni Giorgio II
 1693–1747 Leopoldo I, dell'Alto Dessau
 1747–1751 Leopoldo II
 1751–1758 Dietrich (reggente in nome del nipote Leopoldo III)
 1751–1817 Leopoldo III Federico Francesco, Padre Francesco
 1817–1863 Leopoldo IV Federico

Anhalt

Capi della casa di Anhalt (non regnanti)

Albero genealogico

Dal XIII al XIV secolo

Dal XIV al XVI secolo

Dal XVI secolo

Bibliografia
 
 Trillmich, Werner, Kaiser Konrad II. und seine Zeit, Bonn, 1991
Kamill von Behr, Genealogie der in Europa Regierenden Fürstenhäuser, Lipsia, 1870, tav. I-XII (disponibile on line: https://archive.org/details/bub_gb_kW5WAAAAcAAJ)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 (first page of a series)

Famiglie tedesche
Famiglie reali dell'Europa
 
Dinastie nobili tedesche (alta nobiltà)